Márkus Tibor (?) díszlettervező
 Márkus Tibor (1936) labdarúgó (Haladás)
 Márkus Tibor (1950) labdarúgó (Volán)
 Márkus Tibor (1956) dzsesszzenész
 Márkus Tibor (1978) labdarúgó (Tatabánya)